Lista di città del Sultanato dell'Oman ordinate per popolazione:

Note

Voci correlate 
Governatorati dell'Oman
Province dell'Oman

Altri progetti

Collegamenti esterni 

 
Oman